Alfonso De Franciscis (1915-1989) –  archeologo italiano
 Ferdinando De Franciscis (1930) – politico italiano
 Girolamo de Franciscis (1445-1513) –  vescovo italiano
 Sandro De Franciscis (1955) – politico italiano
 Valeria De Franciscis (1915-2014) – attrice italiana